Мечебилово — название населённых пунктов.

Россия 
 Мечебилово — деревня в Полтавском районе Омской области.

Украина 
 Мечебилово — село в Барвенковском районе Харьковской области.